

Wydarzenia 

 Demetrios Poliorketes przegrał wojnę z Lizymachem i Pyrrusem i stracił władzę w Macedonii, zwycięzcy podzielili między siebie jego ziemie